Un commissariato è un ufficio istituito da un ente, per lo più di  diritto pubblico o internazionale, al quale è preposto un funzionario che porta il titolo di commissario. Se il funzionario ha il titolo di alto commissario, l'ufficio è detto alto commissariato.

Commissariati dello stato italiano
Commissariato di Pubblica Sicurezza
Commissariato militare
 Corpo di commissariato dell'esercito italiano
 Corpo di commissariato militare marittimo
Commissariato per la liquidazione degli usi civici
Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo
Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana
Commissariato di Governo per l'emergenza Rifiuti Regione Campania
Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale di Shanghai 2010
Commissariato per l'emergenza traffico e mobilità (comune di Napoli)

Commissariati di governo nell'Africa Orientale Italiana

 Acchelè Guzai
 Alto Giuba
 Alto Scebeli
 Basso Giuba
 Basso Scebeli
 Bassopiano Occidentale
 Bassopiano Orientale
 Cheren
 Dancalia
 Hamasièn
 Migiurtinia
 Mogadiscio
 Mudugh
 Nogal
 Seraè

Commissariati ONU
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Pagine correlate 
 Commissario